Вивчаренко — фамилия. Известные носители:

 Вивчаренко, Клавдия Александровна (род. 1929) — мастер выращивания высоких урожаев пшеницы, Герой Социалистического Труда (1949).
 Вивчаренко, Михаил Исаакович (1928 —2008) — новатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1973).

См. также